Алексе́й Ива́нович Королёв (5 мая 1923 года, Петроград — 8 апреля 2007 года, Санкт-Петербург) — советский и российский правовед, доктор юридических наук, профессор кафедры теории и истории государства и права СПбГУ.

Биография 
Алексей Иванович Королёв родился 5 мая 1923 года в Петрограде.
 1941 год — ушёл добровольцем на фронт.
 Трижды ранен;
 дважды — тяжело.
 сентябрь 1942 года — командир минометной роты 7-го гвардейского полка, Алексей Королёв был награждён орденом Красной Звезды; выдержка из его наградного листа: 
 Демобилизован в 1944 году в звании капитана.

…поступил на юридический факультет университета. Стал аспирантом после его окончания. Защитил кандидатскую, а позже и докторскую диссертации. Сначала доцентом, а потом профессором многие годы возглавлял свой факультет и заведовал кафедрой на нём. Принимал активное участие в общественной жизни университета — член учёного совета, член партийного комитета университета. Издавал свои научные труды.
 1949 год — окончил с отличием юридический факультет;
 в том же году оставлен в аспирантуре на кафедре земельного и колхозного права;
 под руководством профессора Л. И. Дембо занимался проблемами колхозного (кооперативного) права.
 Май 1952 года — защитил кандидатскую диссертацию; тема: «Правовой статус должностных лиц в колхозах».
 Профессор кафедры теории и истории государства и права.
 1961—1963 — Декан юридического факультета.
 1973—1988 — заведующий кафедрой теории и истории государства и права ЛГУ.
 1982—1993 — Декан юридического факультета.

Алексей Иванович скончался 8 апреля 2007 года; похоронен на Никольском кладбище Александро-Невской лавры.

Научная и общественная деятельность 
Алексей Иванович Королёв подготовил более 50 специалистов как из России, так и стран Ближнего и Дальнего зарубежья, которые защитили под его руководством кандидатские и докторские диссертации.
 Среди его учеников — нынешние преподаватели кафедры истории и теории государства и права СПбГУ, преподаватели и сотрудники других вузов и академических учреждений России,
 в том числе заслуженный юрист РФ профессор Л. И. Антонова, ныне — заведующая кафедрой в Северо-Западном филиале Академии государственной службы и народного хозяйства при Президенте РФ.

Труды 
Профессор А. И. Королёв неоднократно руководил работой больших коллективов и редактировал коллективные монографии, в частности:
 1983 — «Применение права: вопросы истории, теории и практики»,
 1984 — «Государственное управление и право: История и современность»,
 1985 — «Конституция СССР и критика буржуазного конституционализма»,
 1988 — «Историческое и логическое в познании государства и права»,
 1990 — «Рождение французской буржуазной политико-правовой системы: К 200-летию Великой французской буржуазной революции».

Общественная деятельность 
На протяжении многих лет Алексей Иванович был депутатом Ленсовета (18-20 созывов). Он бессменно возглавлял там постоянную комиссию по социалистической законности и охране общественного порядка.

 1957 год — Алексей Иванович стал одним из организаторов общесоюзного научно-теоретического журнала «Правоведение»;
 1960—1963 гг. — работал в составе его редколлегии.

Награды 
 Орден Красной Звезды,
 Орден Отечественной войны,
 1981 — Орден  Октябрьской революции,
 Медали:
 1961 — «За трудовое отличие»,
 юбилейные медали.
 1994 — действительный член Академии гуманитарных наук,
 1999 — Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации.
 2001 — лауреат премии «Фемида».

Примечания

Литература 
 Бережной А. Ф. «Они сражались за Родину: Универсанты в годы войны и в послевоенные годы». Вып. 4. СПб.: Изд-во С.-Петербургского университета, 2003. С. 100.
 Книга Юридического факультета к 65-летию Победы.
 Более шестидесяти лет на службе Университету. К 90-летию со дня рождения профессора, доктора юридических наук Алексея Ивановича Королёва // «Санкт-Петербургский университет» № 14 (3872) 1 ноября 2013 года.

Ссылки 
 Королев Алексей Иванович (1923—2007)
 Более шестидесяти лет на службе Университету. К 90-летию со дня рождения профессора, доктора юридических наук Алексея Ивановича Королёва.
 Алексей Иванович Королёв 05.10.1923 — 08.04.2007

Правоведы СССР
Правоведы России
Преподаватели Санкт-Петербургского университета аэрокосмического приборостроения
Лауреаты премии «Фемида»
Деканы Санкт-Петербургского государственного университета
Депутаты Ленинградского городского совета
Члены КПСС
Похороненные на Никольском кладбище Александро-Невской лавры
Специалисты по теории права и государства
Специалисты по земельному праву